Писто́н ( от итал. pistone — поршень) — существительное и имя собственное.
 Пистон — деталь медных духовых инструментов, вид вентиля.
 Пистон (оружие) — устаревшее название капсюля.
 Пистон (игрушка) — пиротехническая игрушка, впервые появившаяся во Франции, где называлась аморс (), и впоследствии очень широко применявшаяся в СССР (в основном в игрушечных пистолетах для имитации звука выстрела).
 Пистон (крепёж) (:en:Ferrule) — элементы крепежа, широко применяются в автомобильной промышленности.

Фамилия 
 Пистон, Уолтер (1894―1976) ― американский композитор и педагог.
 Пистон, Жозеф (; 1754—1831) — французский генерал, отличившийся в войнах Империи и Революции.

См. также 
 Пистоне
 Пистончик